Plusieurs lieux portent le nom de Sankt Peter : 
 la commune de Sankt Peter dans le canton des Grisons en Suisse ;
 la commune de St. Peter dans la Forêt-Noire en Allemagne ;
 St. Peter, arrondissement de la ville de Graz en Autriche.

Homonymie de localités